Чена
 Чена (приток Нельнюги) — река в Архангельской области (Россия), приток Нельнюги
 Чена (приток Тананы) — река на Аляске (США), приток Тананы